Service endpoint interface — termo usado na plataforma Java Enterprise Edition ao expor Enterprise JavaBean como um serviço web
 Sete Estados Irmãos — região do nordeste da Índia formada pelos estados contíguos de Arunachal Pradexe, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland e Tripura
 Sua Excelência Ilustríssima — tratamento honorífico atribuído por lei no Reino de Portugal aos Grandes do Reino seculares
 Sueño Electro II — quinto álbum de estúdio da banda Synthpop Belanova, e a segunda parte do projeto Sueño Electro

Centros de pesquisa 
 Software Engineering Institute — centro de pesquisa e desenvolvimento na Universidade Carnagie Mellon financiado pelo governo federal dos Estados Unidos
 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia — instituição brasileira de administração pública estadual da Bahia

Empresas 
 Smar Equipamentos Industriais — empresa multinacional brasileira que atua fornecendo produtos e serviços no ramo de automação industrial
 Sumitomo Electric Industries — empresa japonesa fabricante de fios elétricos e cabos de fibra óptica

Futebol 
 Sociedade Esportiva Independente — extinto clube brasileiro de futebol da cidade de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul
 Sociedade Esportiva Itapirense — clube brasileiro de futebol da cidade de Itapira, interior do Estado de São Paulo
 Sociedade Esportiva Itapuã — extinto clube brasileiro da região administrativa do Itapoã, Distrito Federal

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas